Kardaschow ( Kardaschew, Kardasch'ow, Kardaschjow) bezeichnet:
 Nikolai Semjonowitsch Kardaschow (1932–2019), russischer Astrophysiker
 Stepan Kardaschow, geb. Kardaschjan (1852–1918), armenisch-russischer Revolutionär
 Wiktor Kardaschow

 die Kardaschow-Skala, eine von dem russischen Astronomen N. Kardaschow 1964 vorgeschlagene Kategorisierung der Entwicklungsstufe extraterrestrischer Zivilisationen nach deren Energieverbrauch

Kardashev bezeichnet:
 (39509) Kardashev, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Kardashian